Paul Crook ist der Name folgender Personen:

* Paul Crook (Sänger) (* 1936), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 Paul Crook (Gitarrist) (* 1966), US-amerikanischer Gitarrist
 Paul Edwin Crook (1915–2004), britischer Offizier